Marbles é o décimo terceiro álbum de estúdio da banda do Reino Unido Marillion, lançado em 2004. O álbum apresenta diversos estilos, indo do pop-rock (Don't hurt yourself, You're Gone, The Damage, etc.) ao tradicional rock progressivo da banda, em épicos como Ocean Cloud e The Invisible Man, e aborda temas como solidão, ausência, amor e sonhos. Foi recebido pela crítica como o seu melhor álbum desde Afraid of Sunlight, além de ter garantido dois singles de relativo sucesso (ambos alcançaram o Top 20 no Reino Unido e nos Países Baixos). Para promover seu trabalho, o quinteto fez turnês na Europa e América do Norte em 2004/2005.

Faixas 
Disco 1
"The Invisible Man"
"Marbles I"
"Genie"
"Fantastic Place"
"The Only Unforgivable Thing"
"Marbles II"
"Ocean Cloud"

Disco 2
"Marbles III"
"The Damage"
"Don't Hurt Yourself"
"You're Gone"
"Angelina"
"Drilling Holes"
"Marbles IV"
"Neverland"

Álbuns de 2004
Álbuns de Marillion
Álbuns duplos